Rockville (Connecticut), stad in Connecticut
Rockville (Indiana), stad in Indiana
Rockville (Maryland), stad in Maryland
Rockville (Minnesota), stad in Minnesota
Rockville (Missouri), stad in Missouri
Rockville (Nebraska), stad in Nebraska
Rockville (South Carolina), stad in Connecticut
Rockville (Utah), stad in Utah